Seddon ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Seddon (* 1941), britischer Geher
 Herbert Seddon (1903–1977), britischer Chirurg
 James Alexander Seddon (1815–1880), US-Politiker, Kriegsminister der Konföderierten
 John Seddon (1644–1700), britischer Kalligraf
 Kenneth Seddon (1950–2018), britischer Chemiker
 Margaret Rhea Seddon (* 1947), US-amerikanische Astronautin
 Peter Seddon (* 1937), britischer Hammerwerfer
 Richard Seddon (1845–1906), neuseeländischer Premierminister 
 Thomas Seddon (1821–1856), britischer Landschaftsmaler
 Zak Seddon (* 1994), britischer Hindernisläufer

Sonstiges:
 Seddon (Fahrzeughersteller), britischer Fahrzeughersteller
 Seddon (Neuseeland), Dorf im Marlborough District, Südinsel, Neuseeland
 Mount Seddon, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika